

Населені пункти та їхні частини

 Александрувек — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Александрувек — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Александрувек — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Александрувек — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Александрувек — частина міста Александрув-Куявський в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Александрувек — частина села Ядвіхна в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Александрувек — осада в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки